Con il nome Margherita di Valois sono conosciuti i seguenti personaggi:
Margherita d'Angoulême (1492-1549), figlia di Carlo di Valois-Angoulême, regina di Navarra e sorella di Francesco I di Francia;
Margherita di Valois (1553-1615), figlia di Enrico II di Francia e moglie di Enrico IV di Francia, regina di Navarra e di Francia;
Margherita di Valois (1523-1574), figlia di Francesco I di Francia e duchessa di Berry;
Margherita di Valois-Orléans (1406-1466), contessa di Vertus, figlia di Luigi di Francia, duca d'Orléans e sposa di Riccardo di Bretagna, conte d'Étampes;
Margherita di Valois (1347-1352), figlia di Giovanni II di Francia;
Margherita di Valois, contessa di Blois (1295-1342), figlia di Carlo di Valois e sposa di Guido I di Blois-Châtillon.